La Beta Ethniki 2000-2001 è la 42ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 2001-2002
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2001-2002

Play-out 
Incontri play-out tra Nafpaktiakos Asteras e Panegialios

Classifica

Incontri play-out tra Agios Nikolaos e Panetolikos

Classifica

Panetolikos e Nafpaktiakos Asteras retrocedono in Gamma Ethniki.

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2000
Calcio nel 2001